Александра — женское имя.

Личности, известные по имени 
 Александра, герцогиня Мекленбург-Шверинская
 Александра, принцесса Ганновера (род. 1999) — единственная дочь принцессы Монако Каролины и принца Эрнста Августа V.
 Александра, принцесса Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская
 Александра, принцесса Эдинбургская и Саксен-Кобург-Готская
 Александра (герцогиня Файф)
 Александра (графиня Фредериксборгская)
 Александра Александровна
 Александра Амисийская
 Александра Ангальтская
 Александра Баварская
 Александра Георгиевна
 Александра Греческая
 Александра Давид-Неэль
 Александра Датская
 Александра Ивановна
 Александра Иосифовна
 Александра Кентская
 Александра Кэбот
 Александра Люксембургская
 Александра Николаевна
 Александра Павловна
 Александра Петровна
 Александра Римская
 Александра Фёдоровна (жена Николая I)
 Александра Фёдоровна (жена Николая II)

 Александра (Мельгунова) (конец 1720-х — начало 1730-х — 1789) — монахиня Русской православной церкви, основательница Дивеевской монашеской общины, преподобная.
 Александра (Червякова) (1873—1937) — схимонахиня Русской православной церкви, преподобномученица.

Другие значения 
 «Александра» — российский художественный фильм 2007 года режиссёра Александра Сокурова, участник конкурсной программы 60-го Каннского кинофестиваля.
 «Александра» — российский телевизионный художественный фильм 2010 года режиссёра Юлии Красновой.
 «Александра» — древнегреческая поэма неясной датировки (вероятно, III или II в. до н. э.), приписываемая Ликофрону.
 «Александра» — парусный фрегат Балтийского флота России.
 «Александра» — парусная шхуна Балтийского флота России.
 Александра — архипелаг в составе штата Аляска.
 (54) Александра — астероид главного пояса.
 Александра — синоним рода растений Сведа.

 HMS Alexandra (1875) — британский казематный броненосец «Александра».

См. также 
 Александра-палас
 Александра-парк
 Alexandra